Натуральне число 1575
 1575 рік до нашої ери
 1575 рік нашої ери